Schwalbach (Saarland) : municipi alemany de Saarland
 Schwalbach am Taunus : ciutat alemanya de Hessen
 Bad Schwalbach : ciutat alemanya de Hessen